Malcolm Thomas (1929-2012), rugbista a 15 gallese
 Malcolm Thomas (1988-), cestista statunitense
 Malcolm "Mike" Thomas (1953-2019), giocatore statunitense di football americano